Zgaga je lahko:
 zgága, pekoč občutek v želodcu ali požiralniku 
 Zgaga, priimek več znanih ljudi